Daniel Habesohn (* 22. Juli 1986 in Wien) ist ein österreichischer Tischtennisspieler. Er spielt seit der Saison 2016/17 für den Tischtennis-Bundesligisten Post SV Mühlhausen.

2012 und 2018 wurde er Europameister im Doppel.2015 gewann er mit der Mannschaft EM-Gold in Jekaterinburg, Russland, wobei im Finale der Favorit Deutschland besiegt werden konnte. Daniel Habesohn steuerte ebenso wie seine Teamkollegen einen Sieg zum Gewinn der Goldmedaille bei. Im EM-Doppel 2015 errang er zudem eine Silbermedaille. Im Jahr 2013, bei der Heim-EM in Schwechat holte er auch Silber im Doppel. 2008 wurde er mit der Mannschaft Dritter bei der EM.

2015 gewann er mit der Mannschaft beim Team World Cup die Silbermedaille.2014 gewann Daniel Habesohn das Pro Tour Turnier in Szombathely, Ungarn im Einzel. Bei den Pro Tour Grand Finals 2011 in London erreichte er im Doppel das Semifinale. Auch bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking und 2012 in London vertrat er Österreich.

Daniel Habesohn ist mehrfacher österreichischer Staatsmeister im Einzel und Doppel. Seit der Eröffnung 2011 bis 2015 trainierte er in der Werner Schlager Academy.

Werdegang 
Daniel Habesohn spielte bei den Vereinen Union Sparkasse Korneuburg, TTV Wieder Neudorf, Askö Linz Altstadt und schloss sich dann dem SVS Niederösterreich an, mit dem er 2002 und 2007 im Finale der Champions League stand und 2008 diese gewann. Zudem ist er seit der Saison 2005/06 an dem Gewinn der europäischen Superliga durch SVS Niederösterreich beteiligt. 2011 gewann er das österreichische Ranglistenturnier TOP-12. 2016 wechselte er in die deutsche Bundesliga zum Post SV Mühlhausen 1951.

Seit 2005 nahm Daniel Habesohn an allen Tischtennisweltmeisterschaften teil. Hier erreichte er 2012 im Mannschaftswettbewerb Platz fünf.

Privat 
Daniel Habesohn ist der Sohn der Tischtennisspielerin Sonita Habesohn. Seine Brüder Mathias (früher ebenfalls Nationalteam-Spieler; 2009 Gewinner des Pro Tour Turniers in Minsk, Weißrussland im Doppel; 2009 Teilnehmer am Pro Tour Finale in Macau, China; Österreichischer Staatsmeister im Doppel; als Spieler u. a. beim deutschen Verein TTC Fortuna Passau in der 2. Bundesliga erfolgreich; seit 2011 einige Jahre lang Trainer in der Werner Schlager Academy) und Dominik gehören/gehörten ebenfalls zu den österreichischen Spitzenspielern. Von Beruf ist Daniel Habesohn Profisportler.

Auszeichnungen 
 2019: Sportpreis der Stadt Wien

Turnierergebnisse

Einzelnachweise

Literatur 
 Günther Renner: Sonita Habesohn: Eine Mutter mit drei Tischtennis-Söhnen, ÖTTZ – Österreichische Tischtennis Zeitung, 2002, Heft 44, Seite 18–19

Weblinks 

 
 Kurzportrait auf joola.de (abgerufen am 22. Oktober 2012)
  (abgerufen am 26. Juni 2014)

Österreichischer Meister (Tischtennis)
Tischtennisspieler (SVS Niederösterreich)
Tischtennisspieler (Post SV Mühlhausen)
Europameister (Tischtennis)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020
Teilnehmer an den Europaspielen (Österreich)
Teilnehmer der Europaspiele 2019
Teilnehmer der Europaspiele 2015
Olympiateilnehmer (Österreich)
Mitglied des Heeressportverbandes
Sportler (Schwechat)
Österreicher
Geboren 1986
Mann